Кубок Кремля в женском парном разряде в 2008 году проводится в 13-й раз. 16 команд сетки соревнования в 12-й раз разыграли титул в рамках 1-й категории тура WTA. Состав этой части приза была сформирована в два этапа: первые 14 альянсов были отобраны по рейтингу, а ещё два — по выбору организаторов.

Общая информация 
Лидерами посева в парном соревновании стали Кара Блэк и Лизель Хубер (лидеры рейтинга в тот период). Прошлогодние чемпионки вновь смогли добраться до финала, но там, по итогам двух сетов, уступили четвёртым сеянным: Надежде Петровой и Катарине Среботник. Сильнейшие несеянные пары проиграли в полуфиналах.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)

<li> Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко ''(Первый раунд)
<li> Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2008